

Palmarès

Olimpiadi
  a  nei pesi welter.

Collegamenti esterni